Ланси (Швейцария) — коммуна кантона Женева в Швейцарии
 Ланси (Китай) — уезд городского округа Сюаньчэн провинции Аньхой (Китай)